Aufwältigung steht für:
 Aufwältigung, das Ausräumen und erneute Absichern eines alten, bereits aufgegebenen Grubenbaus
 Aufwältigung (Bohrung), die Aufrechterhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Förderleistung von Erdöl und Erdgas oder Grundwasser in einem Bohrloch bzw. Brunnen